Impostor: Test na człowieczeństwo – film z 2002 roku
 Impostor – film z 2019 roku